San Juan del Molinillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Juan del Molinillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 San Juan del Molinillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar